Боасјер може да се односи на:

 Боасјер (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Боасјер (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Боасјер (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Боасјер (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Боасјер (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Боасјер (Мајен), насељено место у Француској, у департману Мајен

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Боасјер"